Iris Hanika – scrittrice tedesca
 Karel Hanika – pilota motociclistico ceco
 Sylvia Hanika – tennista tedesca.